Tam-tam se poate referi la:
Tam-tam, al șaselea album muzical al cănăreței franceze Amanda Lear;
Tam-tam, instrument muzical de percuție, asemănător gongului;
Tam-tam, tobă de lemn de origine africană;
Tam-tam,  zgomot mare; gălăgie; vacarm; protest zgomotos.